Тите́нко — фамилия. Известные носители:
 Титенко, Андрей Лаврентьевич (1918—2022) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Титенко, Анжела Анатольевна (род. 1993) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.
 Титенко, Борис Михайлович (род. 1954) — российский политик.
 
 Титенко, Владимир Фёдорович (1945—1993) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1978).
 Титенко, Елена Петровна (род. 1948) — советская и российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1998).